Anthony van Haersolte peut faire référence à :
, personnalité néerlandaise,
Anthony van Haersolte (1756-1830), homme politique néerlandais,
Anthony Coenraad Willem van Haersolte (1760-1820), homme politique néerlandais.